twórczość dramatyczna Williama Szekspira stanowiąca formę dramaturgii elżbietańskiej
 tendencje w dramacie preromantycznym i romantycznym stanowiące główny przejaw szekspiryzmu